Gentil hace referencia a varios artículos:

 A Gentil población de Río Grande del Sur.
A los goy, término usado por los judíos para referirse a las naciones o individuos no judíos.
 A los paganos, término peyorativo que suele aplicarse a las personas que tienen creencias religiosas diferentes del cristianismo.
 A los jentil, término vasco que designa a los paganos de las leyendas tradicionales.
 Al cristianismo pagano, o cristianismo gentil, rama del cristianismo adaptada al mundo pagano.

En principio gentil era aquel que pertenecía a una gens (tribu o clan en latín). Pertenecían a una misma gens, principalmente, quienes eran descendientes de un antepasado común.

Abreviaturas de botánicos 

 Gentil, Ambroise Gentil (1842-1929).
 L.Gentil, Théodore August Louis François Gentil (1874-1949).